El Mas Llorenç, un mas situat al municipi de Riumors, a la comarca catalana de l'Alt Empordà.
 Mas de Llorenç, urbanització del municipi d'Alcover situada al sud del mateix.